Zsidahegy, korábban Zsida, ma Szentgotthárd településrésze
 Zsidahegy, (Vučja Gomila) szlovéniai, vendvidéki település